Salisuca ou Salisuka foi o quarto imperador do Império Máuria, dinastia que se estendeu num período de tempo entre o ano de 324 a.C. e o ano 184 a.C. Governou entre o ano 215 a.C. e o ano 202 a.C. Foi antecedido no trono por Samprati e sucedido por Devavarma.

Dinastia Máuria